Рогачёвский сельсовет

Амурская область 

 Рогачёвский сельсовет Свободненского района, упразднён в 2012 году (объединён с Новоивановским сельсоветом).

Воронежская область 

 Рогачёвский сельсовет Новоусманского района, упразднён в 2006 году (преобразован в Рогачёвское сельское поселение).